Почетен гражданин на Ботевград е едно от званията на община Ботевград. То се присъжда от Общинския съвет и се връчва от председателя му.

Списък

Източници